een jongensnaam, zie Roel (voornaam)

Personen
 Roel Van Bambost (zanger)
 Roel Bekker (topambtenaar)
 Roel Brouwers (voetballer)
 Roel Buikema (voetballer)
 Roel Deseyn (politicus)
 Roel Dieltiens (cellist)
 Roel van Duijn (politicus)
 Roel Felius (zanger)
 Roel D'Haese (beeldhouwer)
 Roel Kuiper (hoogleraar)
 Roel de Mon (honkballer)
 Roel Paulissen (mountainbikefietser)
 Roel Pieper (ICT-ondernemer)
 Roel Reijntjes (dichter)
 Roel Robbertsen (politicus)
 Roel Sikkema (journalist)
 Roel Vanderstukken (acteur)
 Roel in 't Veld (staatssecretaris)
 Roel van Velzen (pianist en zanger)
 Roel Wiersma (voetballer)

Overig
 Recht Op Een Leven (ROEL), een Vlaamse politieke partij
 Roel Dijkstra, stripreeks
 Roel en zijn beestenboel, stripreeks